Over The Counter  – tipo di farmaco
Over The Counter  – tipo di mercato finanziario
Offshore Technology Conference  – conferenza del settore offshore